La Nemzeti Bajnokság II è la seconda divisione del campionato di calcio ungherese. Corrisponde all'italiana Serie B.
La prime 2 classificate a fine campionato verranno promosse nella Nemzeti Bajnokság I, la massima serie nazionale, mentre le ultime tre retrocederanno nella Nemzeti Bajnokság III, la terza serie nazionale.

Organico 2021-2022

Albo d'oro

1955-1990

1990- presente

Note

Voci correlate 
Campionato ungherese di calcio
 Nemzeti Bajnokság I

Collegamenti esterni